Tahoe Rim Trail, een langeafstandswandelpad in de Amerikaanse staten Californië en Nevada
 Thai Rak Thai, een voormalige populistische partij in Thailand
 This Romantic Tragedy, een Amerikaanse post-hardcoreband
 Tinnitus retraining therapy, een gewenningstherapie ontwikkeld om mensen te helpen die lijden aan tinnitus
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, de publieke omroep van Turkije